12-й Чемпионат мира по футболу среди футболистов не старше 17 лет проходил в 8 городах Южной Кореи с 18 августа по 9 сентября 2007 года. В турнире принимали участие игроки, родившиеся после 1 января 1990 года из 24 сборных, отобранных по итогам континентальных первенств.

Города и стадионы

Квалификация 

 1.Дебютанты чемпионата мира.

Турнир

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Турнир на сайте ФИФА 

2007
2007 год в футболе
Август 2007 года
Сентябрь 2007 года
Чемпионаты мира в Республике Корея
Спорт в Республике Корея в 2007 году
Международные соревнования по футболу в Республике Корея